Таскешу — название населённых пунктов в Казахстане:

 Таскешу (до 2000 г. — Карла Маркса) — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Таскешу — село в Толебийском районе Туркестанской области, в 2000 году включено в состав г. Ленгер.